Bauknecht steht für:

 das Unternehmen Bauknecht, einen Hersteller von Haushaltsgeräten

Bauknecht ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Bauknecht (1900–1985), deutscher Politiker (CDU)
 Gottlob Bauknecht (1892–1976), deutscher Erfinder und Gründer der Bauknecht GmbH
 Karl Borromä Bauknecht (1856–1930), deutscher Ratschreiber, Schindelmacher und Volksdichter
 Kurt Bauknecht (1936–2019), Schweizer Informatiker
 Otto Bauknecht (1876–1961), deutscher Polizeipräsident
 Philipp Bauknecht (1884–1933), deutscher Maler
 Sandra Bauknecht (* 1975), Schweizer Modebloggerin und Chefredaktorin